Gençay (/ʒɑ̃sɛ/) est un toponyme français. Gençay (\ɡent͡ʃai\) ou Gencay (\ɡend͡ʒai\) est un anthroponyme turc. Ils peuvent faire référence à :

Toponyme 
Gençay est un nom de lieu français notamment porté par :
 Gençay, commune française du département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

Prénom 
Gençay ou Gencay est un prénom turc notamment porté par :
  (1933-2017), peintre et sculpteur turc ;
  (1939-), neurologue turc ;
  (1932-), metteur en scène de théâtre et traducteur turc.

Patronyme 
Gençay est un nom de famille turc notamment porté par :
  (1957-), footballeur turc ;
  (1934-2012), poète turc.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Toponymie française
Prénom turc
Patronyme turc